La Route nationale 96 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 96 en Algérie
 Route nationale 96 en Belgique
 Route nationale 96 en France métropolitaine

Voir aussi